A gallok kifejezés utalhat:

hagyományos értelemben az európai ókelta népek összességére, sőt az Anatóliába átvándorló törzsrészekre: lásd kelták (az utóbbiak alapították az anatóliai Galliát, Galatiát.)
Gallia lakosságára, a mai Franciaország területén élt ókelta nyelvű népre.
Galla, más nevén oromók, Etiópia egy népcsoportja